La saison 2013-2014 de Primeira Liga, ou Liga ZON Sagres, est la  du championnat du Portugal de football.

Seize équipes participent à ce championnat ; les quatorze premiers de la saison dernière et les deux promus de Segunda Liga 2012-2013. Tous les clubs sont confrontés à deux reprises aux quinze autres selon le principe des matches aller et retour.
À l'issue de la saison, les cinq meilleures équipes se qualifient pour les compétitions européennes ; la Ligue des champions 2014-2015 pour les 3 premiers et la Ligue Europa 2014-2015 pour les équipes classées  et . Une dernière place pour la Ligue Europa 2014-2015 est attribuée au vainqueur de la Taça de Portugal 2013-2014.
À l'inverse, le club finissant à la  dispute un barrage de relégation en Segunda Liga 2014-2015 et le club finissant à la dernière place est relégué en Segunda Liga 2014-2015.

Le FC Porto, triple champion sortant, remet son titre en jeu.

Les clubs participants

Compétition 

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Classement 

Dernière mise à jour : 

Source : ligaportugal.pt.

Leader (journée par journée) 

Dernière mise à jour : 

Source : ligaportugal.pt.

Lanterne rouge (journée par journée) 

Dernière mise à jour : 

 Aca : Académica
 Bel : Belenenses
 Olh : Olhanense

Source : ligaportugal.pt.

Matchs 

Dernière mise à jour : 

Source : ligaportugal.pt.

Barrage de relégation en Segunda Liga 2014-2015 

Dernière mise à jour :

Statistiques

Évolution du classement 

Dernière mise à jour : 

Source : ligaportugal.pt.

Meilleurs buteurs 

Dernière mise à jour : 

Source : uefa.com.

Clubs engagés dans les compétitions de l'UEFA

Classements UEFA 

Le classement par coefficient des associations est calculé sur la base des résultats des clubs de chaque association sur la saison de Ligue des champions et de Ligue Europa.
Le classement, combiné à celui des quatre années précédentes, est utilisé pour déterminer le nombre de clubs qu'une association (pays) pourra engager dans les compétitions de clubs de l'UEFA dans les années à venir.

Coefficients des clubs 

Dernière mise à jour : 

Source : uefa.com.

Coefficients des associations 

Dernière mise à jour : 

Source : uefa.com.

Notes et références 

2013-2014
Championnat M1
Portugal M1